Lokomotivstadion kan verwijzen naar de volgende stadions:
Bulgarije
 Lokomotivstadion (Mezdra)
 Lokomotivstadion (Plovdiv)
 Lokomotivstadion (Roese)
 Lokomotivstadion (Sofia)
Georgië
 Micheil Meschistadion (ook bekend als Lokomotivistadion) in Tbilisi
Oekraïne
 Lokomotivstadion (Donetsk), heet nu RSK Olimpijskyj
Oezbekistan
 Lokomotivstadion (Tasjkent)
Rusland
 Lokomotivstadion (Moskou)
 Lokomotivstadion (Nizjni Novgorod)
 Lokomotivstadion (Perovo)
 Lokomotivstadion (Saratov)
 Lokomotivstadion (Tsjita)